La nazionale di pallavolo femminile della Thailandia è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Thailandia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Thailandia.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Volleyball Nations League

World Grand Prix

Coppa del Mondo

Grand Champions Cup

Giochi asiatici

Coppa asiatica

Montreux Volley Masters

World Super Challenge

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo